Halacarus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Gosse 1855. Halacarus ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Halacarus